Nun jezici može označavati:
Nun (mbam-nkam jezici), podskupina mbam-nkam jezika iz Kameruna
Nun (atlantski jezici), podskupina atlantskih jezika iz Gvineje Bisau